El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2001, disputat el cap de setmana del 15 al 17 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la sisena prova de la temporada 2001 del mundial de motociclisme.

Resultats

500 cc

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2001 a Catalunya
Competicions motociclistes del 2001
2001
2001